Nasriden steht für folgende muslimische Dynastien:

 Nasriden (Sistan), herrschten über die iranische Region Sistan (1030 bis 1225)
 Nasriden (Granada), herrschten über das Emirat von Granada (1232 bis 1492)